Barth je německé vlastní jméno, místní i osobní.

místní
 Barth (Meklenbursko-Přední Pomořansko) – lázeňské město v Německu

osobní
 Alžbeta Barthová (Pietorová; 1938–2004) – slovenská herečka
 Boris Barth (* 1961) – německý historik, působí jako hostující profesor na UK v Praze
 Heinrich Barth – více osob
 John Simmons Barth (* 1930) – americký spisovatel
 Jaroslav Barth (1873–1938) – český lékař a publicista
 Josef Barth (1860–1941) – československý meziválečný politik, senátor
 Josef Barth (poslanec Říšské rady) (1869–1910)  – českoněmecký a rakouský politik, poslanec Říšské rady 
 Karl Barth (1886–1968) – švýcarský protestantský teolog
 Otto Barth (malíř) (1876–1916) – rakouský malíř, grafik a alpinista

Podobná příjmení 
 Bart

Německá příjmení
Česká příjmení